Por The Day the Earth Stood Still podes estar a procura de um destes dois filmes:

 O Dia em que a Terra Parou (1951), filme americano de 1951, dirigido por Robert Wise
 O Dia em que a Terra Parou (2008), readaptação do filme original, de 2008, dirigida por Scott Derrickson

Desambiguação